Кайт ( «коршун») может значить:

 Кайт — воздушный змей для прыжков и буксировки человека по воде, снегу или по земле.
 Кайтсёрфинг
 Кайт — девочка-убийца — аниме 1998 года.
  — фильм по аниме: режиссер Ральф Зиман, .
  (род. 1982) — австралийский игрок в регбилиг.
  — песня U2 из альбома All That You Can't Leave Behind.
  — песня Кейт Буш из альбома The Kick Inside.
 Kite — немецкий бренд рюкзаков и канцелярии.

Кайт () может значить:

 Том Кайт (род. 1965) — известный эксперт в области СУБД Oracle, вице-президент корпорации Oracle
 Том Кайт (род. 1949) — профессиональный гольфист.